Rhabdus är ett släkte av blötdjur. Rhabdus ingår i familjen Rhabdidae.

Rhabdus är enda släktet i familjen Rhabdidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Tandsnäckor
Rhabdus